Mulberry kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Mulberry (Arkansas)
 Mulberry (Florida)
 Mulberry (Indiana)
 Mulberry (Kansas)
 Mulberry (North Carolina)
 Mulberry (Ohio)
 Mulberry (South Carolina)

En verder:
 Mulberry (bedrijf), een Brits modebedrijf
 Mulberryhaven, codenaam voor de havens in Frankrijk tijdens de invasie in 1944 bij Arromanches